SMCF peut faire référence à:
 Office national des chemins de fer
 Service militaire des chemins de fer
 Super Modèles de Chemins de Fer, une entreprise française qui commercialisait des modèles réduits de trains électriques.

Références